Colazione sull'erba (Le Déjeuner sur l'herbe) – dipinto di Édouard Manet realizzato tra il 1862 ed il 1863
Colazione sull'erba (Le Déjeuner sur l'herbe) – dipinto di Claude Monet del 1866